Студенок — река в Донецкой и Харьковской областях Украины, протекает по территории Лиманского и Изюмского районов соответственно. Левый приток Северского Донца (бассейн Дона). Длина около 10 км.

Берёт начало у села Александровка Лиманского района. Минуя пруд входит в сосновый лес и течёт на юго-запад. 

Проходит через несколько прудов в селе Студенок Изюмского района и впадает слева в Северский Донец. 

Устье реки загачено, поверхностный сток отсутствует.

Студенок пересекает Донецкая железная дорога.

Примечания 

Притоки Северского Донца
Реки Донецкой области
Реки Харьковской области